een plaats en gemeente in Frankrijk, zie La Marche (Frankrijk)
 het middeleeuwse graafschap La Marche
 La Marche (film), een Frans-Belgische film uit 2013